Gmina Scott (hrabstwo Buena Vista)
 Gmina Scott (hrabstwo Fayette)
 Gmina Scott (hrabstwo Floyd)